ISO 3166-2:IR is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Iran. 

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 31 provincies  -  province (en) / province (fr) / ostān (fa) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat IR voor Iran, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer.

Codes

Zie ook 
 Provincies van Iran
 .ir

2:IR